Халецький — польське прізвище.

Відомі носії:
 Халецький Олександр Семенович (також Калецький; * 1946) — американський письменник, художник, автор-виконавець, актор кіно.
 Халецький Олексій Федорович (1926—1997) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Халецькі
Польські прізвища